Andrzej Dyszak (ur. 1948) – polski parodysta i piosenkarz
 Andrzej Dyszak (ur. 1956) – polski językoznawca, prof. dr hab.